Jan Vrba ist der Name folgender Personen:

* Jan Vrba (Schriftsteller) (1889–1961), tschechische Schriftsteller und Dramaturg
 Jan Vrba (Politiker) (1937–2020), tschechischer Politiker, Minister
 Jan Vrba (Bobfahrer) (* 1982), tschechischer Bobfahrer